Font de Sant Isidre (Alp), font d'Alp (Baixa Cerdanya)
 Font de Sant Isidre (Cabanes), font de Cabanes (Alt Empordà)
 Font de Sant Isidre (Erinyà), font de la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Font de Sant Isidre (Solsona)''', font de Solsona (Solsonès)